Половинкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Половинкино — село в Рубцовском районе Алтайского края.
 Половинкино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

Украина 
 Половинкино — село в Старобельском районе Луганской области.